Такмичење у бадминтону на Олимпијским играма 2008. у Пекингу било је пето на олимпијским играма. Такмичење је одржано од 9, до 17. августа на теренима Пекиншког технолошког универзитета.

Квалификације за турнир на Летњим олимпијским играма почеле су маја 2007. и трајале су до априла 2008. У том периоду сви турнири санкционисани од стране Светске бадминтон Федерације додељивали су бодове за пласман на Олимпијске игре 2008.

На такмичењу је заступљено пет дисциплина: појединачно и игра парова у мушкој и женској конкуренцији као и такмичење у игри мешовитих парова.

Жреб за такмичење је одржано 26. јула 2008. у Пекингу у хотелу -{Beijing Henan Plaza}-. Жреб је требало да буде одржан 4. августа, пет дана пре почетка такмичења, али је одржан раније како би телевизија могла да боље организује програм.

Календар такмичења 

Учествовала су 173 такмичара из 50 земаља.

Земље учеснице

Освајачи медаља

Биланс медаља

Извори

Спољашње везе 

 Бадминтонска светска федерација
 Званичан веб сајт ОИ 2008. у Пекингу
 Званичне квалификације
 Offizieller Spielplan (alle Zeiten MESZ+6)

Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.
Бадминтон на Летњим олимпијским играма
Бадминтон на Летњим олимпијским играма